Wilcze ist ein polnischer Ortsname:

 Wilcze (Muszyna), Ortschaft der Stadt Muszyna, Woiwodschaft Kleinpolen
 Wilcze (Przemyśl), Ortschaft der Stadt Prezmyśl, Woiwodschaft Karpatenvorland

 Woiwodschaft Ermland-Masuren:
 Wilcze (Srokowo), Waldsiedlung im Powiat Kętrzyński, bis 1945: Waldhaus Drengfurth, Kreis Rastenburg, Ostpreußen

 Woiwodschaft Großpolen:
 Wilcze (Wolsztyn), Dorf im Powiat Wolsztyński, bis 1937: Wilze, 1937 bis 1945 Wolfsheide, Kreis Bomst/Züllichau-Schwiebus, Posen/Brandenburg

 Woiwodschaft Karpatenvorland:
 Wilcze (Niebylec), Ort im Powiat Strzyżowski

 Woiwodschaft Kleinpolen:
 Wilcze (Łacko), Ort im Powiat Nowosądecki

 Woiwodschaft Kujawien-Pommern:
 Wilcze (Koronowo), Dorf im Powiat Bydgoski
 Wilcze (Osielsko), Dorf im Powiat Bydgoski

 Woiwodschaft Schlesien:
 Wilcze (Istebna), Ort im Powiat Cieszyński
 Wilcze (Porąbka), Ort im Powiat Bielski

 Woiwodschaft Westpommern:
 Wilcze (Barlinek), Kolonie im Powiat Myśliborski, bis 1945: Wolfsburg, Kreis Soldin, Brandenburg
 Wilcze (Chojna), Kolonie im Powiat Gryfiński, bis 1945: Wolfswerder, Kreis Königsberg (Neumark), Brandenburg
 Wilcze (Widuchowa), Kolonie im Powiat Gryfiński, bis 1945: Wilhelmswalde, Kreis Greifenhagen, Pommern

Siehe auch:
 Wilcze Błota, Wilcze Błota Kościerskie, Wilcze Laski, Wilcze Piętki, Wilcze Śladowskie, Wilcze Średnie